Ма́рко По́ло () может означать:

Основное значение 
 Поло, Марко (1254—1324) — итальянский купец и путешественник.

В ономастике 
 Марко Поло (броненосный крейсер) — первый броненосный крейсер итальянского флота.
 Марко Поло (контейнеровоз) — самый большой контейнеровоз в мире в 2012 году (суммарный тоннаж — 175 тысяч тонн)
 Марко Поло — круизное судно (бывший «Александр Пушкин»)
 Марко Поло (аэропорт) — аэропорт в Венеции.
 Марко Поло (игра) — игра, похожая на жмурки.
 Хребет Марко Поло — старое название хребта Бокалыктаг, используемое Н. М. Пржевальским, Н. К. Рерихом и другими.

В искусстве 
 
 Марко Поло (Доктор Кто) — четвёртая серия телесериала «Доктор Кто».
 Марко Поло (Клан Сопрано) — эпизод телесериала «Клан Сопрано» (см. Список эпизодов телесериала «Клан Сопрано»)
 Марко Поло (опера) — опера китайско-американского композитора Тань Дуня.
 Марко Поло (группа) — российская музыкальная группа.